Cruz de los Caminos ist der Name folgender Orte in Uruguay:

 Cruz de los Caminos (Canelones) im Departamento Canelones
 Cruz de los Caminos (Tacuarembó) im Departamento Tacuarembó